Bottineau bezeichnet:

 eine Stadt im US-Bundesstaat North Dakota, siehe Bottineau (North Dakota)
 ein County im US-Bundesstaat North Dakota, siehe Bottineau County
 ein Stadtviertel von Minneapolis, siehe Bottineau (Minneapolis)

Bottineau ist der Familienname von:

 Pierre Bottineau (1817–1895), amerikanischer Pionier
 Yves Bottineau (1925–2008), französischer Kunsthistoriker